Робе́р Дефоссе́ (, 19 июня 1909 — 30 августа 1973) — французский футболист, вратарь сборной Франции, участник чемпионата мира—1934.

Карьера

Клубная 
Большую часть своей карьеры игрока Робер Дефоссе провёл в клубе «Олимпик Лилль», за который выступал с 1932 по 1938 год. В составе «Олимпика» голкипер участвовал в первом чемпионате Франции и стал победителем этого турнира. В 1938 году Дефоссе перешёл в «Ред Стар», за который выступал один сезон, после чего завершил карьеру футболиста.

В сборной 
Робер Дефоссе дебютировал в сборной Франции 12 февраля 1933 года в товарищеском матче с Австрией. Вратарь попал в заявку национальной сборной для участия в чемпионате мира—1934, однако ни в одном матче на турнире не сыграл.

В последний раз за сборную Дефоссе выступал 13 декабря 1936 года в товарищеском матче со сборной Югославии. Всего голкипер провёл за национальную команду 9 товарищеских матчей.

Достижения 
 Чемпион Франции (1): 1932/33

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Федерации футбола Франции
 Профиль на Footballdatabase.eu
 

Футболисты Франции
Игроки сборной Франции по футболу
Игроки ФК «Олимпик Лилль»
Игроки ФК «Ред Стар»